Сергей Фесенко: Фесенко, Сергей Леонидович (род. 1959) — советский украинский пловец.
 Фесенко, Сергей Сергеевич (род. 1982) — украинский пловец.